Сен-Канте́н-ла-Мотт-Круа́-о-Баї́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 150 км на північний захід від Парижа, 65 км на захід від Ам'єна.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 538 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1357,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Кантен-ла-Мотт-Круа-о-Баї на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Кантен-ла-Мотт-Круа-о-Баї на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сен-Кантен-ла-Мотт-Круа-о-Баї на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сен-Кантен-ла-Мотт-Круа-о-Баї на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сен-Кантен-ла-Мотт-Круа-о-Баї на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сомма

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сомма